ShapeShift è una società svizzera nata nel 2014 che offre compravendita a livello mondiale di diversi beni digitali con piattaforme web e mobile.

La società scambia criptovalute senza mai depositare denaro sui profili del suo sito, senza raccoglie inizialmente i dati personali sui suoi clienti, e rendendola per questo unica tra le compagnie che scambiano valute digitali. La società ha iniziato in seguito a richiedere ai propri clienti le informazioni di identificazione personale dal 1º ottobre 2018.

Storia
L'azienda è stata fondata il 1 luglio 2014 in Svizzera da Erik Voorhees. Nel marzo 2015, ha ricevuto un investimento iniziale di 525.000 dollari da Roger Ver e Barry Silbert.

Ulteriori finanziamenti per un totale di 1,6 milioni di dollari USA sono stati raccolti entro settembre 2015, dagli investitori in un secondo round di finanziamento, tra cui Digital Currency Group, Bitfinex, Bitcoin Capital e Mardal Investments. 

Nell'ottobre 2016, la gestione della privacy di ShapeShift diventò controversa quando fu rivelato che sebbene la società "richiede meno informazioni possibili per abilitare lo scambio di beni digitali con blockchain per scambiare criptovalute non hai bisogno di dare nessun dato personale come il nome, il luogo o l'indirizzo e-mail. Bisogna solo inviare la somma ad uno specifico indirizzo che serve sia come ordine che come ricevuta". La società ha risposto che comunque la piattaforma è trasparente e non nasconde nulla.

Un'indagine del 2018 del Wall Street Journal ha rilevato che ShapeShift aveva elaborato 9 milioni di dollari di fondi da attività criminali per un periodo di due anni.

Note

Collegamenti esterni 

Siti di scambio criptovalute